A Death in the Family (boek), een roman van James Agee
A Death in the Family (audio), een audiodrama gebaseerd op de tv-serie Doctor Who
A Death in the Family (film), een Australische film uit 2002

Televisie
A Death in the Family (Always Greener), een aflevering van Always Greener
A Death in the Family (Dallas), een aflevering van Dallas
A Death in the Family (The Incredible Hulk), een aflevering van The Incredible Hulk